Adolf Johan kan avse
Adolf Johan av Pfalz-Zweibrücken (1629–1689), även kallad "den äldre"
Adolf Johan d.y. (1666–1701), den förres son